Machii ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroshi Machii (* 1966), japanischer Freestyle-Skier
 Hisayuki Machii (1923–2002), japanischer Yakuza-Anführer
 Kunio Machii (* 1964), japanischer Motorradrennfahrer
 Shōma Machii (* 1990), japanischer Schauspieler